El gabinete de Jimmy Morales fue el quincuagésimo gabinete de la República de Guatemala, entró en funciones el 14 de enero de 2016 y cesó el 14 de enero de 2020.

Fue precedido por el Gabinete de Alejandro Maldonado Aguirre y fue sucedido por el Gabinete de Alejandro Giammattei.

Composición

Referencias 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala